Eine Trifora, deutsch ‚dreibogiges Fenster‘ oder ‚Drillingsfenster‘, , ;  ist ein Fenstertyp, der vertikal durch zwei Säulen oder zwei Pfeiler abgeteilt wird. Darauf liegen drei Bögen oder Spitzbögen.

Bildergalerie

Siehe auch 
 Triforium
 Monoforium
 Ajimez

Literatur 
 Hans Erich Kubach: Drillingsbogen. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band IV, 1955, Sp. 561–566 (rdklabor.de)

Weblinks 

Fenster